11-й чемпионат мира по лёгкой атлетике среди юниоров проходил с 15 по 20 августа 2006 года на стадионе спортивного центра Чаоян в Пекине, столице Китая. В соревнованиях, согласно правилам, могли принимать участие спортсмены 1987 года рождения и моложе.

На старт в 44 дисциплинах чемпионата вышли 1350 легкоатлетов из 176 стран мира, из них 742 мужчины и 608 женщин.

Медалисты 
Сокращения: WJR — мировой рекорд среди юниоров | AJR — континентальный рекорд среди юниоров | NJR — национальный рекорд среди юниоров | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Юниоры 

 В марте 2007 года после продолжительного расследования Совет ИААФ пришёл к выводу, что бахрейнский легкоатлет кенийского происхождения Тарек Мубарак Тахер сфальсифицировал собственное свидетельство о рождении. Вместо реального года рождения, 1986-го, в нём был указан 1989-й. Таким образом, в соответствии с возрастными ограничениями спортсмен не имел права участвовать в чемпионате мира среди юниоров 2006 года. Результат Тахера на этом турнире, второе место в беге на 3000 метров с препятствиями (время — 8.16,64), был аннулирован.

Юниорки

Медальный зачёт 
Медали в 44 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 44 стран-участниц.

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионаты мира по лёгкой атлетике среди юниоров
Август 2006 года
Спорт в Китае в 2006 году
2006 год в лёгкой атлетике
Чемпионаты мира в Китае
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Китае
Международные спортивные соревнования в Пекине